Uefa Nations League B 2018/2019 spelades mellan 6 september och 20 november 2018.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Playoff

De fyra bästa lagen i league B som inte kvalificerade sig till Europamästerskapet i fotboll 2020 via Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2020 spelar playoff. Vinnaren av playoff kvalificerar sig till EM 2020. Om det är mindre än fyra lag från division B som inte kvalificerat sig till EM via ordinarie kvalspel tillfaller playoff-platserna lag från andra divisioner, baserat på den sammanlagda rankingen.

Lag som är garanterade minst playoff (kan fortfarande kvalificera sig direkt)

Slutställning
 De 12 lagen i League B rankas på platserna 13 till 24 enligt följande kriterier.
 Lagen som slutar på förstaplats i gruppen rankas 13 till 16 i enlighet med resultaten från gruppspelet.
 Lagen som slutar på andraplats i gruppen rankas 17 till 20 i enlighet med resultaten från gruppspelet.
 Lagen som slutar på tredjeplats i gruppen rankas 21 till 24 i enlighet med resultaten från gruppspelet.

Anmärkningslista

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats
Svensk guide för Nations League

Fotbollssäsongen 2018/2019
2018 i Europa
2019 i Europa
Uefa Nations League